Правителство на Георги Кьосеиванов може да се отнася за:

 Правителство на Георги Кьосеиванов (1935–1936) – Кьосеиванов 1
 Правителство на Георги Кьосеиванов (1936–1940) – Кьосеиванов 2, 3, 4